T-Anker steht für:

 die Form des Ankers eines Elektromotors oder Generators, siehe Doppel-T-Anker
 ein Verfahren zur Herstellung eines Fixpunkts beim Bergsteigen in Schnee oder Firn, siehe T-Anker (Alpinismus)